af Chapman kan syfta på:

af Chapman (släkt) – ätt känd från 1600-talet i Yorkshire, England
HMS af Chapman (1803) – en fregatt sjösatt år 1803
HMS af Chapman (1830) – en fregatt sjösatt år 1830
HMS af Chapman (1888) – en fullriggare sjösatt år 1888, numera vandrarhem i Stockholm
af Chapman (Camp) – den svenska marina underhållsbasen i Djibouti inom Operation Atalanta

Personer
Fredrik Henrik af Chapman (1721–1808), fartygskonstruktör och viceamiral